Distretto di Gasa, distretto del Bhutan
Gasa, corrente letteraria coreana
Gasa, cappello giapponese